La baie de Plenty (, ) peut désigner :
 Baie de Plenty, une baie de Nouvelle-Zélande ;
 Bay of Plenty, une région de Nouvelle-Zélande.